Förbjuden kärlek kan syfta på:

 Förbjuden kärlek (1956) – fransk film i regi av Robert Darène med Jean Marais i huvudrollen, originaltitel: Goubbiah, mon amour
 Förbjuden kärlek (1989) – australisk film i regi av Chris Thomson med Kylie Minogue i huvudrollen, originaltitel: The Delinquents
 Förbjuden kärlek (1998) – amerikansk film i regi av Nick Hamm, originaltitel: Talk of Angels
 Förbjuden kärlek (2011) – iransk film i regi av Maryam Keshavarz, originaltitel: Circumstance
 Förbjuden kärlek (2016) – svensk dramadokumentärfilm om relationen mellan Drottning Victoria och Axel Munthe, i regi av Anders Wahlgren
 Ju Dou: Förbjuden kärlek – kinesisk-japansk film från 1990 i regi av Yimou Zhang